Абраха́м Жирарде́ (30 ноября 1764, Ле-Локль, кантон Невшатель — 2 января 1823, Париж) — французский  швейцарского происхождения.

Творчество 
Исполнитель многих прекрасных эстампов, из которых лучшими признаны:
 «Преображение» с Рафаэля,
 «Тайная Вечеря» с Ф. де Шампеня,
 «Триумф императора Веспасиана и Тита» с Дж. Романо,
 «Смерть Арнольда фон Винкельфрида» с рисунка собственной композиции Жирарде.

Семья 
Его брат и ученик Шарль-Самуэль (1780—1863) — занимался гравированием, а потом литографированием. Сыновья Шарля-Самуэля также были известными художниками:
 Шарль (1813—1871);
 Эдуард (1819—1880);
 Поль (1821—1893).

Примечания

Ссылки 
 
 

Абрахам